Baden Powellweg (Amsterdam), een straat in Amsterdam, Noord-Holland
 Baden-Powellweg (Utrecht), een straat in Utrecht, Utrecht